Малак — острів, в архіпелазі Дахлак, Еритрея
 Малак — село, Урджарський район, Абайська область, Казахстан